Caffieri ist der Familienname von:

 Hector Caffieri (1847–1931), britischer Maler
 Jacques Caffieri (1678–1755), französischer Bildhauer
 Jean-Jacques Caffieri (1725–1792), französischer Bildhauer
 Philippe Caffieri der Ältere (1634–1716), französischer Bildhauer
 Philippe Caffieri der Jüngere (1714–1774), französischer Bronzegießer